Martin Kove – attore statunitense
 Naum Kove – ex calciatore albanese
 Nicholas Kove – imprenditore ungherese naturalizzato inglese